

Astronomia 
 7327 Crawford – asteroide

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Crawford – ghiacciaio sulla Costa di Oates
 Regno Unito
 Crawford – località del Lanarkshire Meridionale
 Stati Uniti d'America
 Crawford – città della Contea di Delta, Colorado
 Crawford – città della Contea di Oglethorpe, Georgia
 Crawford – città della Contea di Washington, Maine
 Crawford – città della Contea di Lowndes, Mississippi
 Crawford – città della Contea di Dawes, Nebraska
 Crawford – città della Contea di Orange, New York
 Crawford – township della Contea di Clinton, Pennsylvania
 Crawford – città della Contea di McLennan, Texas
 Sudafrica
 Crawford – sobborgo di Città del Capo

Persone

Personaggi immaginari 
 Alan Crawford – personaggio di Grand Theft Auto: San Andreas
 Jason Crawford – personaggio di Nikita
 Il caso Thomas Crawford – film del 2007

Altro 
 Clan Crawford – antica famiglia scozzese